Дрозды —  деревня в Усвятском районе Псковской области России. Входит в состав Усвятской волости.

География 
Находится на юге региона, в южной части района, вблизи государственной границей с Республикой Беларусь (Городокский район, Витебская область), в 18 км к югу от райцентра Усвяты, на реке Усвяча.
 
Уличная сеть не развита.

История 
С января 1995 до июля 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Чеснорской волости.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 77 жителей (2000 год).

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Автодорога регионального значения 58К-587.

Примечания

Ссылки 
Дрозды (Усвятский район) на Викимапии

Населённые пункты Усвятского района